Eanes ist der Familienname folgender Personen:

 António Ramalho Eanes (* 1935), portugiesischer Politiker
 Gil Eanes (15. Jh.), portugiesischer Seefahrer 
 Maria Manuela Portugal Eanes (* 1938), portugiesische Juristin und Primeira-dama von Portugal